Amber Meadows ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Amber Meadows (Maryland), im Frederick County
 Amber Meadows (Knox County, Tennessee)
 Amber Meadows (Putnam County, Tennessee)

Amber Meadows steht für:
 Amber Meadows Park, Park im Prince George's County, Maryland